Марле́н Абдырахма́нович Маматали́ев () — кыргызский общественный деятель, госслужащий, бизнесмен. С 13 марта 2018 года депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики (VI созыв) от партии «Республика-Ата Журт», член комитета по бюджету и финансам.

Биография 
Марлен Абдырахманович Маматалиев родился 24 марта 1981 года в городе Фрунзе (ныне — Бишкек) в семье госслужащих.

Учился в Ошском Кыргызско-Турецком мужском лицее «Сема», затем — в лицее при Кыргызском государственном политехническом университете имени Арабаева.

В 2003 году окончил магистратуру на факультете информационных технологий Кыргызского технического университета по специальности «Автоматизация и управление».

С 2003 по декабрь 2006 года работал в Социальном фонде Киргизской Республики (ведущий специалист, с марта 2004 — главный специалист отдела программного обеспечения, с ноября 2004 — заместитель начальника управления и начальник отдела программного обеспечения, с апреля 2006 — начальник управления информационных систем).

В 2006—2008 годы работал в Министерстве экономики и финансов (заведующий отделом информационного обеспечения, с мая 2008 — помощник министра), в 2008—2009 — в Министерстве экономического развития и торговли (помощник министра, советник министра, с марта 2009 — начальник Главного управления организационно-кадровой работы и финансового обеспечения).

В 2009—2010 годы — советник первого вице-премьер-министра Киргизской Республики. С августа по ноябрь 2010 года — руководитель аппарата политической партии «Ар-Намыс», в 2010—2011 — заведующий отделом депутатской фракции «Ар-Намыс» в Жогорку Кенеш. Одновременно в 2011 году окончил Кыргызский экономический университет им. М. Рыскулбекова по специальности «Финансы и кредит».

В 2011—2012 годы исполнял обязанности статс-секретаря Министерства экономического регулирования; с января по сентябрь 2012 года заведовал отделом реального сектора и инфраструктуры Аппарата Правительства. 

С 2013 занимался бизнесом: председатель правления ЗАО «СУ-12», в 2016—2018 — генеральный директор ЗАО «Аллор Строй Сервис».

С 13 марта 2018 года является депутатом Жогорку Кенеша Кыргызской Республики VI созыва от политической партии «Республика-Ата Журт»; входит в состав одноимённой фракции, является членом Комитета по бюджету и финансам. Приняты два закона, проекты которых были внесены М. А. Маматалиевым: «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики „О государственных закупках“» и «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики».«Первый мой законопроект касался госзакупок, так как я всегда хорошо понимал, как система госзакупки работает, какие там происходят хищения и коррупционные схемы. Этот законопроект нацелен на то, чтобы у нас в Кыргызстане была открытость и прозрачность в госзакупках и как следствие, все коррупционные пути были уничтожены»
Передал руководство своим бизнесом друзьям.

В 2018 году рассматривался кандидатом на должность мэра Бишкека.

Семья 
Отец — Абдырахман Мадакимович Маматалиев, аким Баткенского района, вице-премьер-министр Кыргызской Республики, участник Баткенских событий.«Мой отец всю свою жизнь посвятил службе государству. Даже были ситуации, когда он был готов отдать жизнь за страну, когда в Баткен проникли боевики. Вместе с солдатами он отправился в село Зардалы, где засели боевики, тогда он был акимом Баткенского района. Это село находилось настолько далеко, посреди гор, что машины не могли проехать, не было ни дорог, ни путей. Только пешком. На определённом участке они попали в засаду, их окружили боевики. Но отец не дрогнул, он понял, что либо сейчас все умрут, либо он должен что-то предпринять. Он сделал шаг вперед и предложил боевикам отпустить солдат, а его одного оставить на переговоры»

Мать — Айнагуль, филолог, преподаватель.

Жена (с 2005) — Мээрим, юрист;
 5 детей: дочери Арууке, Алия, Аиша, Каныкей, сын Амирхан .

Увлечения 
Кандидат в мастера спорта по самбо.

Награды 
 Отличник «Социального работника»
 Отличник «финансово-экономического работника»
 Отличник «торгово-экономического работника»
 Именные часы от Премьер-министра Киргизской Республики
 Почётные грамоты Правительства, Жогорку Кенеша.

Примечания

Ссылки 
 
 

Депутаты Жогорку Кенеша